Cherokee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Cherokee County (Alabama)
 Cherokee County (Georgia)
 Cherokee County (Iowa)
 Cherokee County (Kansas)
 Cherokee County (North Carolina)
 Cherokee County (Oklahoma)
 Cherokee County (South Carolina)
 Cherokee County (Texas)